Turba (en ) peut faire référence à :
 Turba, bourg d'Estonie.
 Turba, groupe de personnes dans les passions de la musique sacrée.

 Voir aussi
 Turba philosophorum, un traité d'alchimie arabe médiéval.